Associació Internacional del Transport Aeri, de la qual la seva abreviatura en anglès és IATA
 Codi d'aeroports IATA, codi assignat als aeroports per l'Associació Internacional del Transport Aeri
 Designador d'aerolínies IATA, codi assignat a les aerolínies per l'Associació Internacional del Transport Aeri
 Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA), centre de recerca del CSIS a València
Abreviacions